

Astronomia
 3637 O'Meara – asteroide della fascia principale

Persone
 Barry Edward O'Meara – chirurgo irlandese
 Brian O'Meara – ex rugbista a 15 irlandese
 Jo O'Meara – cantante, ballerina e attrice inglese
 Mark O'Meara – golfista statunitense